Droid (in italiano droide) può riferirsi a:

Droid (gruppo musicale), gruppo musicale heavy metal statunitense
Droid (database), database di biologia
Droid (film), film di fantascienza del 1988
Droid (font), font del sistema operativo Android